Goldfarb peut faire référence à : 

 Donald Goldfarb (né en 1941), mathématicien américain.
 Méthode de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno en problème d'optimisation non linéaire.
 Lyn Goldfarb, productrice, réalisatrice, scénariste et documentariste américaine.
 Shirley Goldfarb (1925-1980), peintre et écrivaine américaine.